Marcke kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Marke, ort i Flandern
 Marcq (vattendrag)